Il singolare del torneo di tennis European Community Championships 1993, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitore Pete Sampras che ha battuto in finale Magnus Gustafsson 6-1, 6-4.

Teste di serie 

 Pete Sampras (campione)
 Michael Stich (quarti di finale)
 Boris Becker (semifinali)
 Cédric Pioline (semifinali)

 Goran Ivanišević (quarti di finale)
 Petr Korda (primo turno)
 Wally Masur (primo turno)
 Ivan Lendl (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

European Community Championship 1993
ATP Tour 1993